Roy Scheider, um ator estadunidense
 Sidney Gottlieb, um psiquiatra norte-americano, cujo nome verdadeiro é Joseph Scheider
 Timo Scheider, um automobilista alemão

Ver também 
 Scheidemann
 Markscheider

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões